In Karthago wurden in römischer Zeit eine Reihe von Synoden bzw. Konzilien abgehalten. Zu nennen sind die folgenden Synoden von Karthago:
 Synode von Karthago (251)
 Synode von Karthago (252)
 Synode von Karthago (253)
 Synode von Karthago (254)
 Synode von Karthago (255)
 Synode von Karthago (256)
 Synode von Karthago (355–358)
 So genannte Dritte Synode von Karthago (397)
 Synode von Karthago (401)
 Konferenz von Karthago (411)
 Synode von Karthago (418)
 Synode von Karthago (419)
 Synode von Karthago (424)
 Synode von Karthago (484)
 Synode von Karthago (525)